Табанера-ла-Луэнга ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сексмо-де-Кабесас. Занимает площадь 12,90 км². Население — 77 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 23 км.

Покровителями города считаются святой Висенте и Пресвятая Дева дель Росарио.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии